Eymann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Eymann (* 1951), Schweizer Politiker (LDP)
 Felix W. Eymann (* 1948), Schweizer Politiker (LDP)
 Friedrich Eymann (1887–1954), Schweizer reformierter Theologe, Pädagoge und Anthroposoph
 Hugo Eymann (* 1944), deutscher Benediktiner und katholischer Alttestamentler
 Karl Eymann (1888–1962), deutscher Ingenieur 
 Peter Eymann (1789–1855), Mitglied des bayerischen Landtags, Bürgermeister von Frankenstein/Pfalz, Teilnehmer am Hambacher Fest, Landwirt und Müller
 Stephanie Eymann (* 1979), Schweizer Politikerin (LDP)
 Torsten Eymann (* 1966), deutscher Wirtschaftsinformatiker

Siehe auch:
 Eimann